Municipio de East puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de East (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.